Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1992 je dvaindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 28. februarjem in 1. marcem 1992 v dvorani Palasport di Genova v Genovi, Italija. Udeležilo se ga je 439 atletov iz 35-ih držav, ki so tekmovali v 27-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1992
1992 v športu
Športne prireditve v Italiji
Šport v Genovi